Krug peut se référer à :

Patronyme 

 Anne-Marie Krug-Basse (1923-2022), déportée-résistante française ;
 Arnold Krug (1849-1904), compositeur allemand ;
 Barbara Krug (née en 1956), athlète allemande ; 
 Carl Wilhelm Leopold Krug (1833-1898), botaniste allemand ;
 Charles Krug, maire de Besançon de 1919 à 1925 ;
 Diebold Krug, orfèvre strasbourgeois de la Renaissance ;
 Édouard Krug (1829-1901), artiste peintre français ;
 Hellmut Krug (né en 1956), ancien arbitre allemand de football ;
 Herbert Krug (1937-2010), cavalier de dressage allemand ;
 Johann-Joseph Krug (1800-1866), fondateur de la maison de Champagne Krug ;
 Julius Albert Krug (1907-1970), homme politique américain ;
 Karl Krug (1873-1952), électrotechnicien germano-balte ;
 Leopold Krug (1770-1843), économiste prussien ;
 Manfred Krug (1937-2016), acteur allemand ;
 Mikhaïl Krug (1962-2002), poète, auteur et interprète russe de chansons de genre populaire ;
 Pascal Krug (né en 1952), chanteur suisse ;
 Raymond Krug (1924-1990), footballeur français ;
 Siegfried Krug (1939-1968), une des victimes les plus mystérieuses du Mur de Berlin ;
 Spencer Krug (né en 1977), musicien canadien ;
 Steve Krug (né en 1950), consultant informatique américain ;
 Torey Krug (1991-), défenseur de hockey sur glace américain ;
 Wilhelm Traugott Krug (1770-1842), philosophe allemand.
Martha Krug-Genthe (1871-1945), géographe allemande

Voir aussi 
 Champagne Krug, maison de Champagne fondée par Johann-Joseph Krug en 1843.
 2K11 Krug,  système de missile sol-air d'origine soviétique.
 Deveti krug, titre original du film de l'ex-Yougoslavie Neuvième cercle, réalisé par France Stiglic, sorti en 1960.